

Codici
014 – Codice che designa l'Osservatorio di Marsiglia
014 – prefisso internazionale della società telefonica israeliana Bezeq International

Altro 
Tyrrell 014 – macchina da Formula 1